Johannes Thiel kan syfta på:

* Johannes Thiel (1485–1545), tysk biskop
 Johannes Thiel (1889–1962), tysk grafiker och målare

Se även 
 Johannes Thiele